Badener Vertrag steht für:

 Badener Vertrag 1585 zum Verhältnis zwischen Basel und dem Fürstbistum Basel
 Badener Vertrag 1610 zum Verhältnis zwischen Biel und dem Fürstbischof von Basel, siehe Herrschaft Erguel #Vom Bieler Tauschhandel (1599) bis zu den Landestroublen
 Badener Vertrag 1718 (auch Friede von Baden im Aargau), siehe Toggenburgerkrieg #Der Friede von Aarau bzw. der «Vierte Landfriede» 

Siehe auch:
 Friede von Baden, Friedensschluss zum Ende des Spanischen Erbfolgekrieges (1714)